Це список статей з подібними заголовками Сеннар, про область в Судані. Місцевість в Межиріччі, згадувану в Старому Завіті - Сеннаар. 

Сеннар може відноситися до наступних понять:

 Сеннар — держава, що існувала в Судані в XVI-XIX століттях.
 Сеннар — провінція в сучасному Судані.
 Сеннар — місто, столиця однойменного суданського штату.